Arcana est le titre de plusieurs films ou téléfilms :
 Arcana, téléfilm de Guy Joffré.
 Arcana, film italien de Giulio Questi sorti en 1972.
 Arcana, documentaire chilien de Cristobal Vicente, sorti en 2005.